

Localidades

Two Rivers (Alasca)
Two Rivers (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos